Eggens ist der Familienname von

 Carmen Eggens (* 1988), kanadische Wasserballspielerin
 Magda Eggens (1924–2016), schwedische Schriftstellerin
 Monika Eggens (* 1990), kanadische Wasserballspielerin